Яшино — название населённых пунктов в России:

 Яшино — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Яшино — посёлок в Островском районе Костромской области.
 Яшино — посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.

См. также 
 Яшин